Sarah Jane Morris (actrice), Amerikaans actrice
 Sarah Jane Morris (zangeres), Brits zangeres